En Pologne, Borowo est le nom de :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Borowo, village du powiat de Lipno,
 Borowo, village du powiat de Rypin,
 Borowo, village de la gmina de Bytoń,
 Borowo, village de la gmina de Dobre.

dans la voïvodie de Lublin
 Borowo, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Borowo, village du powiat de Lipsko,
 Borowo, village du powiat de Płock,
 Borowo, village du powiat de Sierpc.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Borowo, village du powiat de Chodzież,
 Borowo, village du powiat de Konin,
 Borowo, village du powiat de Kościan,
 Borowo, village du powiat de Środa Wielkopolska.

dans la voïvodie de Poméranie
 Borowo, village du powiat de Kartuzy,
 Borowo, village du powiat de Wejherowo.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Borowo, village.